Тун:
 Тун — город в Швейцарии
 Тун — округ в Швейцарии, образованный в 2010 году
 Тун — округ в Швейцарии, существовавший до 2009 года
 Тун — швейцарский футбольный клуб
 Тун (Тунерзее) — озеро в Швейцарии
 Тун — озеро в Архангельской области
 Тун — год в календаре Майя, состоящий из 360 дней
 Тун — мелкая единица административно-территориального деления в Древней Армении.

Фамилия 

 Тун Вэнь (, род. 1983) — китайская дзюдоистка, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Тун Гоган (, ? — 1690) — участник подписания Нерчинского договора со стороны Китая.
 Тун Фэй (род. 1961) — китайский гимнаст, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Тун Хопинь (род. 1982) — китайско-нидерландский автогонщик.
 Тун Цзянь (, род. 1979) — китайский фигурист, выступающий в парном катании.
 Тун, Кристиан — немецкий и итальянский боксёр-профессионал.
 Тун, Макс фон (род. 1977) — австрийский актёр и телеведущий.
 Тун, Петрус (1936—1999) — микронезийский политик.
 Тун, Фридеманн Шульц фон (род. 1944) — немецкий психолог.
 Тун, Элла (род. 1999) — английская футболистка.
 Гуань Тун — китайский художник.

См. также 
 
  (значения)